Onderdistrict in Indonesië
 Kalipucang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Kalipucang (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kalipucang (Jatibarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kalipucang (Kalipucang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java